Céltigos puede referirse a:

 Céltigos (Frades), parroquia española del municipio de Frades, provincia de La Coruña, Galicia.
 Céltigos (Ortigueira), parroquia española del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña, Galicia.
 Céltigos (Lugo), aldea española de la parroquia de Vega, del municipio de Sarrio, provincia de Lugo, Galicia.